Les Galapiats ou Le Trésor du Château sans nom, une mini-série franco-belgo-helvético-canadienne en huit épisodes de trente minutes, réalisée par Pierre Gaspard-Huit, diffusée en 1969 et 1970.